Ми́чич ( или Мићић) — сербская фамилия.
 Мичич, Милица (род. 1947) — писательница.
 Мичич, Душан (род. 1984) — сербский футболист.
 Мичич, Наташа — сербский политик.
 Мичич, Славко (1911—1942) — Народный герой Югославии.
 Мичич, Спасойе (1921—1985) — Народный герой Югославии.